Фосфиды кобальта — неорганические соединения металла кобальта и фосфора,
чёрные или серые кристаллы.

Литература 
 
 
 
 

кобальта
Соединения кобальта